Ташбиби Ашурова  (; 1925 — ?) — звеньевая колхоза «Кзыл Нишон» Пахтаабадского района Сталинабадской области Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда (01.03.1948).

Биография 
Родилась в 1925 году в кишлаке Акмачит Душанбинского вилоята Таджикской ССР в составе Узбекской ССР, ныне — Турсунзадевского района Таджикистана. Узбечка.

С 1938 года во время Великой Отечественной войне несовершеннлетняя Ташбиби трудилась в местном хлопководческом колхозе «Кзыл Нишон» Пахтаабадского района Сталинабадской области Таджикской ССР. 

После окончания Великой Отечественной войны Ташбиби Ашурова возглавила комсомольско-молодёжное звено по выращиванию хлопка-сырца трудилась ударно и награждена орденом «Знак Почёта». По итогам работы в 1947 году её звено получило урожай хлопка 97 центнеров с гектара на площади 5 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1948 года за получение высокого урожая хлопка в 1947 году Ашуровой Ташбиби присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

И на следующий год заслужила орден Трудового Красного Знамени. В последующие годы звено Т. Ашуровой продолжало получать высокие урожаи белого золота в колхозе, в 1956 году переименованном в колхоз имени ХХ партсъезда.

Избиралась депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 2—4-го созывов (1947—1959).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды  
 Золотая медаль «Серп и Молот» (01.03.1948);
 орден Ленина (01.03.1948).
 орден Трудового Красного Знамени(23.06.1949).
 орден «Знак Почёта» (29.12.1946).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За трудовое отличие»(01.03.1965)
 и другими
 Отмечена дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Таджикистана

Примечания

Литература 
 Таджикская национальная энциклопедия. - Т.1. - Душанбе, 2012. (на тадж. яз.)
 Таджикская советская энциклопедия. - Т.1. - Душанбе, 1978. (на тадж. яз.)
 Таджикская советская энциклопедия: в 8 т. / Под ред. М. С. Асимова. — Душанбе, 1978—1988.

Ссылки 
  
 Удостоенные званий и лауреаты премий Таджикистана (справочник) / Сост. Ё. Сучони. — Душанбе, 2018. — 311 стр. 

Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 4-го созыва
Персоналии:Узбекистан
Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Хлопководы по алфавиту
Хлопководы СССР